Das Canary Wharf Classic 2021 fand vom 14. bis 19. November 2021 im Londoner Canary Wharf im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Vorjahressieger war Mohamed Elshorbagy, der nicht erneut antrat. Im Finale trafen die beiden topgesetzten Ali Farag und Paul Coll aufeinander. Im vierten Aufeinandertreffen der beiden in der laufenden Saison gelang es Coll zum zweiten Mal, den Weltranglistenführenden Farag zu besiegen. Mit 7:11, 13:11, 11:5 und 11:6 sicherte er sich den Turniersieg und damit den 16. Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Charlie Lee einen Startplatz im Hauptfeld. In der ersten Runde, im Achtel- und im Viertelfinale wird wie im Vorjahr das „best of three“-Format angewandt, das heißt, es werden nur zwei gewonnene Sätze zum Gesamtsieg benötigt. Das Halbfinale und das Endspiel werden im „best of five“-Format gespielt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 100.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
2021